Деркачівська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:
 Деркачівська волость — Лебединського повіту Харківської губернії;
 Деркачівська волость — Харківського повіту Харківської губернії.